Die Liste der Städte in Tunesien bietet einen Überblick über die Einwohnerzahl der größeren Städte des nordafrikanischen Staates Tunesien.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Tunesien ist die Hauptstadt Tunis mit einer Bevölkerung von etwa 2,4 Mio. Menschen. Damit leben etwa 18 Prozent der Menschen des Landes in dieser Region.

Die folgende Tabelle enthält alle Städte über 40.000 Einwohner, deren Namen in der üblichen Transkription und in Arabisch sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 30. März 1984, 28. April 2004 und 23. April 2014. Aufgeführt ist auch das Gouvernement, zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne deren Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise 

 
Tunesien